Heilige-Familiekapel (Baarlo), in de Nederlandse gemeente Peel en Maas
 Heilige-Familiekapel (Brunssum), in de Nederlandse gemeente Brunssum
 Heilige-Familiekapel (Kronenberg), in de Nederlandse gemeente Horst aan de Maas
 Heilige-Familiekapel (Lottum), in de Nederlandse gemeente Horst aan de Maas
 Heilige-Familiekapel (Meijel), in de Nederlandse gemeente Peel en Maas
 Heilige-Familiekapel (Merchtem), in de Belgische gemeente 
 Heilige-Familiekapel (Strabeek), in de Nederlandse gemeente Valkenburg aan de Geul
 Heilige-Familiekapel (Thorn), in de Nederlandse gemeente Maasgouw